Slovo Mosaic označuje více rozličných programů.

Informatika
 Mosaic (prohlížeč) byl první důležitý webový prohlížeč vyvíjený od roku 1992.
 Mosaic (program) je integrované vývojové prostředí společnosti Teco a.s. pro řízení programovatelných automatů.